Кубина — фамилия и топоним:

 Кубина — аул в Абазинском районе Карачаево-Черкесии.
 Кубина, Павел (род. 1977) — профессиональный чешский хоккеист.
 Кубина, Теодор (1880—1951) — католический прелат, первый епископ Ченстоховы с 14 декабря 1925 года по 13 февраля 1951 год.

См. также 
 Кубена — река в Архангельской и Вологодской областях России
 Кубин